Tax ist der Familienname folgender Personen: 
 Franz Tax, österreichischer Bäcker, siehe Hofbäckerei Edegger-Tax
 Ignace Tax (1909–1977), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Sissi Tax (* 1954), österreichische Schriftstellerin
 Sol Tax (1907–1995), US-amerikanischer Anthropologe
 Stergomena Tax (* 1960), tansanische Politikerin
 Vera Tax (* 1972), niederländische Politikerin (PvdA), MdEP
 Yan Tax, niederländischer Kostümbildner

Tax als Begriff für Steuern: 
 Flat Tax, Einheitssteuer 
 Tax Justice Network, Netzwerk für Steuergerechtigkeit
 Tax Shield, Begriff der Finanzwirtschaft
 Read my lips: no new taxes, Zur Redewendung gewordenes Steuerversprechen George H. W. Bushs 1988

TAX steht für: 
 weißrussisches Kfz-Kennzeichen nach der ersten Ziffer für TAXIS
 Flughafen Taliabu (Insel) (IATA-Code) in Indonesien
 Thai AirAsia X, eine thailändische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bahnhof Asperg nach DS 100

tax steht für:
 Tamki (ISO 639-3-Sprachcode)

Siehe auch:
 Dr. Tax
 Taxem
 Taxe
 Taxon

Abkürzung